Vincent Nguyen, évêque canadien
 Vincent Nguyen (1973-), journaliste, grand reporter et réalisateur français

Voir aussi 
 Nguyễn